Seba steht für:
 Seba (Sawu), ein Ort auf der indonesischen Insel Sawu

Seba ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Seba (1665–1736), niederländischer Apotheker
 Süleyman Seba (1926–2014), türkischer Fußballspieler und -funktionär

SEBA oder Seba ist der Name von:
 Seba (Bibel), Sohn des Kusch und Stammvater der Sebäer im Alten Testament
 Seba (Skates), einem französischen Hersteller von Inlineskates

Siehe auch:
 Seeba